T51 ou T.51 peut signifier :
 Continental T51, un turbomoteur américain ;
 Cooper T51, une formule 1 de l'écurie Cooper Car Company ;
 Effet toxique de l'alcool, d’après la classification internationale des maladies ;
 Slingsby T.51 Dart, un planeur américain ;
 , une classification en athlétisme handisport.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres